Serie A i fotboll 1964/1965 vanns av Inter.

Tabell

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1964 i Italien
1965 i Italien
Fotbollssäsongen 1964/1965
1964/1965